

Списък на най-медоносните растения в България 
Списък на културите ползвани за добиване на пчелен мед  и нивото на захарта му.

По мнение на учените Еводия (Euodia daniellii) е най-медоносното дърво.

Списък на най-медоносните овощки в България

Източници 

Списъци за България